{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (64001) - || 2001 SU115 ||19 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (64002) - || 2001 SO116 ||18 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64003) - || 2001 SN118 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64004) - || 2001 SZ120 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64005) - || 2001 SF121 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64006) - || 2001 SS124 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64007) - || 2001 SF126 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64008) - || 2001 SQ126 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64009) - || 2001 SD127 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64010) - || 2001 SW130 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64011) - || 2001 SX134 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64012) - || 2001 SR135 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64013) - || 2001 SF140 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64014) - || 2001 SG141 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64015) - || 2001 SL143 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64016) - || 2001 SX144 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64017) - || 2001 SN147 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64018) - || 2001 SQ149 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64019) - || 2001 SB152 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64020) - || 2001 SN152 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64021) - || 2001 SQ153 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64022) - || 2001 SU153 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64023) - || 2001 SO157 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64024) - || 2001 SL160 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64025) - || 2001 SB161 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64026) - || 2001 SS161 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64027) - || 2001 SV161 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64028) - || 2001 SJ163 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64029) - || 2001 SA166 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64030) - || 2001 SQ168 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64031) - || 2001 SV169 ||24 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (64032) - || 2001 SF172 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64033) - || 2001 SM175 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64034) - || 2001 SD176 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (64035) - || 2001 SB179 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64036) - || 2001 SO190 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64037) - || 2001 SO193 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64038) - || 2001 SC223 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64039) - || 2001 SG223 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64040) - || 2001 SU231 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64041) - || 2001 SF232 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64042) - || 2001 SE234 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64043) - || 2001 SL235 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64044) - || 2001 SS238 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64045) - || 2001 SA240 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64046) - || 2001 SR240 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64047) - || 2001 SA243 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64048) - || 2001 SN244 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64049) - || 2001 SQ244 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64050) - || 2001 SK245 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64051) - || 2001 SP252 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64052) - || 2001 SX253 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64053) - || 2001 SN254 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64054) - || 2001 SY254 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64055) - || 2001 SR255 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64056) - || 2001 SZ256 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (64057) - || 2001 SA258 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (64058) - || 2001 SZ260 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (64059) - || 2001 SB261 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (64060) - || 2001 SM263 ||25 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (64061) - || 2001 SG265 ||25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64062) - || 2001 SB266 ||25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64063) - || 2001 SD267 ||25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64064) - || 2001 SC268 ||25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64065) - || 2001 SF268 ||25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64066) - || 2001 SJ268 ||25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64067) - || 2001 SB270 ||18 september 2001 || NEAT
|-
| (64068) - || 2001 SO271 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (64069) - || 2001 SV271 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| 64070 NEAT || 2001 SS272 ||24 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (64071) - || 2001 SQ276 ||21 september 2001 || NEAT
|-
| (64072) - || 2001 SU276 ||21 september 2001 || NEAT
|-
| (64073) - || 2001 SV277 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (64074) - || 2001 SJ278 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (64075) - || 2001 SD279 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (64076) - || 2001 SK279 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (64077) - || 2001 SN279 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (64078) - || 2001 SO279 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (64079) - || 2001 SP279 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (64080) - || 2001 SU279 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (64081) - || 2001 SX279 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (64082) - || 2001 SM280 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (64083) - || 2001 SP280 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (64084) - || 2001 SA283 ||22 september 2001 || LINEAR
|-
| (64085) - || 2001 SC283 ||22 september 2001 || LINEAR
|-
| (64086) - || 2001 SE283 ||22 september 2001 || LINEAR
|-
| (64087) - || 2001 SH285 ||22 september 2001 || Spacewatch
|-
| (64088) - || 2001 SX285 ||28 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (64089) - || 2001 SA288 ||27 september 2001 || NEAT
|-
| (64090) - || 2001 SA289 ||22 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (64091) - || 2001 SL289 ||27 september 2001 || NEAT
|-
| (64092) - || 2001 SM289 ||27 september 2001 || NEAT
|-
| (64093) - || 2001 SU291 ||17 september 2001 || LONEOS
|-
| (64094) - || 2001 SE293 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (64095) - || 2001 SB320 ||21 september 2001 || LINEAR
|-
| (64096) - || 2001 SR332 ||19 september 2001 || Spacewatch
|-
| (64097) - || 2001 SP334 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (64098) - || 2001 SD341 ||21 september 2001 || NEAT
|-
| (64099) - || 2001 SN346 ||25 september 2001 || LINEAR
|-
| (64100) - || 2001 TY || 9 oktober 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten